Boury steht für:

 (3435) Boury, Asteroid des Hauptgürtels
 Boury-en-Vexin, französische Gemeinde im Département Oise

Personen:
 Roger Boury (1925–2010), französischer Fußballspieler
 Vincent Boury (* 1969), französischer Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Bouri
 Bury